

Cinéma
 Tête à claques est un film de Francis Perrin sorti en 1982 ;
 Tête à claques est un court-métrage de Jean-François Rémi sorti en 1994.

Bande dessinée
 Tête à claques est un album de bande dessinée de la série Nelson, de Bertschy.

Internet
 Têtes à claques est un site humoristique québécois.

Homonymie de titre